Carmel Buckingham (numele complet: Carmel Paradise Buckingham, ) este o cântăreață din Slovacia.

Biografie

S-a născut pe 21 mai 1998, în Alaska, Statele Unite ale Americii, din părinți slovaci de origini mixte: în timp ce tatăl ei este un american cu origini britanice, respectiv irlandeze, mama ei este originară din Rusia, deși are origini iraniene. De asemenea, Carmel are și o soră, pe nume Celeste, care s-a născut în Elveția.

Nașteri în 2002
Cântăreți slovaci